Die Saison 1984/85 war die 25. Spielzeit der 1. division, der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte der Rødovre SIK.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 14 Mannschaften insgesamt 26 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde, in der der Meister ausgespielt wurde. Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 8 spielten in einer weiteren Einfachrunde die beiden Teilnehmer an der Relegation aus, während für die anderen Mannschaften die Saison beendet war. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Aufgrund der Ligenreform 1985 stiegen insgesamt sieben Teams in die zweite Spielklasse ab, die Teams auf den Plätzen 9 bis 14 sowie der Verlierer der Relegation.
Die 1. division wurde in Eliteserien umbenannt, während die 1. division als neue zweite Spielklasse etabliert wurde.

Hauptrunde

Finalrunde 
In den Finalrunde setzten sich der Rødovre SIK durch und wurden Meister.

1.–4. Platz

5.–8. Platz

Relegation 
 Vojens IK – Rungsted IK 3:2

Weblinks 
 Die Spielzeit bei eliteprospects.com (englisch)

Saison der 1. division
Eishockeysaison 1984/85